

Села:
 Мельники — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Мельники — Вінницька область, Жмеринський район
 Мельники — Волинська область, Ковельський район
 Мельники — Волинська область, Ковельський район
 Мельники — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Мельники — Львівська область, Яворівський район
 Мельники — Сумська область, Роменський район
 Мельники — Черкаська область, Черкаський район, Степанецька сільська громада
 Мельники — Черкаська область, Черкаський район, Медведівська сільська громада
 Мельники — Черкаська область, Золотоніський район

Селище
 Мельники — Вінницька область, Жмеринський район

Місцевість
 Мельники́ — історична назва місцевості у місті Буча Київської області

Села:
 Мельники — Берестейська область, Ганцевицький район, Нацька сільська рада
 Мельники — Берестейська область, Кам'янецький район, Вовчинська сільська рада
 Мельники — Берестейська область, Кам'янецький район, Річицька сільська рада
 Мельники — Берестейська область, Малоритський район, Хотиславська сільська рада

Залізниця:
 Мельники — пасажирський залізничний зупинний пункт Берестейського відділення Білоруської залізниці Білоруської залізниці

Мельники — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Мельник
 Мельники-Мостище
 Мельники-Річицькі